El término locución puede referirse:

Gramática, lingüística 
 a una locución, un grupo estable de dos o más palabras que funciona como una unidad léxica con significado propio, no derivado del que tiene literalmente cada una de las palabras que lo forman;
 a una locución adverbial, combinación que establece dos o más palabras que funciona como elemento oracional como [adverbio], y cuyo sentido unitario no se justifica siempre como suma del significado original de los componentes;
 a una locución de despedida, la pronunciada por al menos un interlocutor, al final de una conversación;
 a una locución conjuntiva, grupo de palabras equivalente a una conjunción que actúa como tal en una oración compuesta.

Medios de comunicación
 a la locución, la actividad desarrollada por un locutor (véase periodismo radiofónico).